Maidla (gemeente), een voormalige gemeente in Estland.
 Maidla (Lüganuse), een plaats in de gemeente Lüganuse, Estland.
 Maidla (Märjamaa), een plaats in de gemeente Märjamaa, Estland
 Maidla (Rapla), een plaats in de gemeente Rapla, Estland.
 Maidla (Saue), een plaats in de gemeente Saue, Estland.